Friedhof Syke steht für:

 Alter Friedhof (Syke)
 Jüdischer Friedhof (Syke)